Laudenbach ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Laudenbach (Bergstraße), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg
 Laudenbach (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Miltenberg in Bayern
 Laudenbach (Großalmerode), Stadtteil von Großalmerode im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Laudenbach (Karlstadt), Stadtteil von Karlstadt im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 Laudenbach (Weikersheim) (Laudenbach a.d. Vorbach), heute Stadtteil von Weikersheim im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Laudenbach (Brotterode-Trusetal), Ortsteil von Brotterode-Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 Großlaudenbach, Ortsteil von Kleinkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kleinlaudenbach, Ortsteil von Kleinkahl
 Ober-Laudenbach, Stadtteil von Heppenheim (Bergstraße), Hessen

Bauwerke:
 Burgruine Laudenbach, Höhenburg in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart

Fließgewässer:
 Laudenbach (Gelster), Zufluss der Gelster im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Laudenbach (Kahl), Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Laudenbach (Main, Karlstadt), Zufluss des Mains im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Laudenbach (Main, Laudenbach), Zufluss des Mains im Landkreis Miltenberg, Bayern

Laudenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Laudenbach (* 1957), deutscher Gastronom, Wirtschaftsingenieur und Politiker (AfD)
 François Laudenbach (* 1945), französischer Mathematiker
 Karl Heinz Laudenbach (* 1957), von 2002 bis 2008 Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen
 Manni Laudenbach (* 1966), deutscher Schauspieler
 Philippe Laudenbach (* 1936), französischer Schauspieler
 Sébastien Laudenbach (* 1973), französischer Animator

Siehe auch:
 Lautenbach